Strelzow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Witaljewitsch Strelzow (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Eduard Anatoljewitsch Strelzow (1937–1990), sowjetischer Fußballspieler
 Kirill Konstantinowitsch Strelzow (* 1996), russischer Biathlet
 Olexander Streltsov (* 1975), ukrainischer, schweizerischer und südkoreanischer Bobfahrer
 Waleri Strelzow (* 1972), ukrainischer Badmintonspieler
 Wassili Witaljewitsch Strelzow (* 1990), russischer Eishockeyspieler